

Населені пункти та їхні частини

 Доліна — село в гміні Щитна Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Доліна — село в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Доліна — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Доліна — частина міста Загір'я у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Доліна — частина міста Хойніце в Хойницькому повіті Поморського воєводства
 Доліна — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Доліна — частина села Юстинівка (Юстинувка) в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Доліна — частина села Кодень у гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Доліна — частина села Рахане в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Доліна — частина села Червенне в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Домброва-Шляхецька в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Ґолковіце-Дольне в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Овчари в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Лонцько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Клокочин у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Маньови в гміні Чорштин Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Чарни-Поток у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Доліна — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Доліна — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Доліна — частина села Лисіна в гміні Ленкавиця Живецького повіту Сілезького воєводства
 Доліна — частина села Повідз у гміні Повідз Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Доліна — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Доліна — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Доліна — лісова осада в гміні Повідз Слупецького повіту Великопольського воєводства

Доліна () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Леорда.
 Доліна () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.

Примітки